El nombre José Román puede referirse a:

José Román, beisbolista dominicano.
José Alejo Román, político argentino.
José Román Leiva Rodríguez, político chileno.
José Román Corzanego, escritor y escultor español.
José Román Manzanete, médico español.